Gmina Olszanka bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Olszanka (Powiat Łosicki), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Masowien; siehe Olszanka (Powiat Łosicki)
 Gmina Olszanka (Powiat Brzeski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Opole